Knutsberg kan syfta på:

Knutsberg, Karlshamns kommun – en småort i Karlshamns kommun
Knutsberg, Nora – en herrgård i Nora kommun